Le Gouvernement Van Acker III est un gouvernement de la Belgique en 1946, composé de socialistes, libéraux et de communistes, qui a duré du  au .

Composition 

Van Acker 3